Seseli pumilum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Allioni och Dc. Seseli pumilum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
pumilum